ITO eller ito har flere betydninger:
 Indiumtinoxid
 Hilo International Airport, IATA lufthavnskode
 International Trade Organization